Kamionka Wielka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Kamionka Wielka – gmina wiejska
 Kamionka Wielka – gromada
 Kamionka Wielka – stacja kolejowa
 Kamionka Wielka – wieś w rejonie kołomyjskim obwodu iwanofrankiwskiego

Zobacz też 
 Kamionka, Kamionka Duża, Kamionka Mała